Bart peut faire référence à :

Sigle 

 BART, acronyme de Bay Area Rapid Transit, le métro régional servant les villes riveraines de la Baie de San Francisco,

Prénom et patronyme 
 Baert ou Bart, prénom germanique.
 Bart est aussi un patronyme, lié par l'étymologie du nom de famille Delabarre.

Personnalités portant ce patronyme 

 Adrien Bart, (1991-), céiste français ;
 Andrzej Bart, (1951-), écrivain polonais ;
 Cécile Bart, (1958-) plasticienne française ;
 Charles Bart (1923-2002), général français ;
 Chris Bart-Williams, (1974-), footballeur anglais ;
 François Bart, géographe français ;
  ;
 Jean-Guillaume Bart, (1972-) danseur étoile français ;
 Jean-Jacques Bart (°1954), général français ;
 Lionel Bart (1930-1999), compositeur et parolier britannique ;
 Patrice Bart (1945-), danseur et maître de ballet ;
 Pete Bart, musicien britannique ;
 Roger Bart (1962-), acteur américain.

Animal 
 Bart l'ours (1977-2000), un ours kodiak acteur.
  (2000- ), un ours kodiak acteur.

Personnages de fiction 
 Bart Simpson, l'aîné des enfants dans la série animée Les Simpson.
 Bart (personnage de BD), apparaît dans la série de bande dessinée Les Tuniques bleues.
 Bart, l'extraterrestre pacifiste de Halal police d'État, qui évite une ratonnade en parlant de sa planète quasiment détruite par le racisme.

Toponyme 

 Bart, une commune française située dans le Doubs.

Voir aussi 
 
Patronyme français
Patronyme anglais